Polônia - país do leste europeu cuja sigla é "POL"

Outras localidades

Pol

Desambiguações de siglas